Auf heißer Fährte ist der Titel von
 Auf heißer Fährte (1939), einem Western aus dem Jahr 1939
 Auf heißer Fährte (1959), einem Western aus dem Jahr 1959